Die hier aufgelisteten Skifahrer haben Rennen im alpinen Skiweltcup gewonnen, bei denen sie für den deutschen Skiverband angetreten sind.

Männer

Damen 

Liste (Ski Alpin)